
Termin -{TKT}- ima više značenja.

 -{TKT}- je ljudski gen, koji je član broj 2 familije diskoidin domen receptora.
 -{TKT}- () je profesionalna akreditacija za učitelje Engleskog kao strani jezik.